Карл Эмиль Саломонссон (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Гётеборг».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Экет». В 2004 году перешёл в «Энгельхольм», выступающий в первом шведском дивизионе. До 2008 года проходил просмотры в клубах из Алльсвенскана: «Хельсингборг», «Хальмстад» и «Гётеборг». В апреле 2008 года подписал первый профессиональный контракт с «Хальмстадом», но до конца сезона на правах аренды остался в «Энгельхольме». 5 апреля 2009 года в игре с АИК Саломонссон дебютировал в чемпионате Швеции, появившись на поле в стартовом составе и получив на 59-й минуте жёлтую карточку.

30 августа 2011 года Саломонссон перешёл в «Гётеборг», подписав с клубом четыре с половиной года. Первую игру за новый клуб провёл 14 сентября в кубке страны с «Кальмаром». Вместе с клубом дважды становился обладателем национального кубка и дважды серебряным призёром чемпионата Швеции.

В январе 2019 года подписал однолетний контракт с японским «Санфречче Хиросима». Дебютировал в J-Лиге 23 февраля в домашней встрече с «Симидзу С-Палс». Швед вышел в стартовом составе и на 57-й минуте сравнял счёт, чем принёс своей команде ничью. В январе 2020 года Саломонссон на правах аренды перешёл в «Ависпу Фукуоку». В первый же сезон завоевал с клубом повышение в классе, заняв вторую строчку в турнирной таблице второго японского дивизиона. По окончании аренды остался в «Ависпе Фукуоке», подписав с клубом полноценный контракт.

10 декабря 2021 года вернулся в «Гётеборг».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Швеции различных возрастов. 22 января 2011 года дебютировал за национальную сборную Швеции в товарищеской встрече против сборной ЮАР, появившись на поле в стартовом составе.

Достижения 
Гётеборг:
 Обладатель кубка Швеции: 2012/13, 2014/15
 Серебряный призёр чемпионата Швеции: 2014, 2015

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого:8 матчей и 1 гол; 4 победы, 3 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте официальном сайте «Гётеборга»

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Санфречче Хиросима»
Игроки ФК «Ависпа Фукуока»